Чемпионат Азии по дзюдо 2021 года прошёл с 6 по 9 апреля в городе Бишкек (Киргизия).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Таблица медалей

Ссылки 
 

Чемпионаты Азии по дзюдо
2021 год в дзюдо
Чемпионаты Азии в Киргизии
Чемпионаты Азии в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Бишкеке
Дзюдо в Киргизии
Апрель 2021 года
Спорт в Киргизии в 2021 году